Григорий Николаевич Богма (14 августа 1920, Мингрельская, Кубано-Черноморская область — 30 января 2002, Краснодар) — бригадир рисоводческой бригады колхоза «Звезда», Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в станице Мингрельская (ныне — Абинского района Краснодарского края). После окончания школы и механизаторских курсов (1936) работал трактористом (от МТС) в колхозе «Победа».

В 1940 году призван в РККА. На фронте с первых дней войны. Окончил командирские курсы, командовал огневым взводом 912-го полка 243-й особой дивизии резерва Верховного Главнокомандования на Южном и Юго-Западном фронтах. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

В 1944 году демобилизован после ранения, вернулся в свою станицу. Несколько лет работал в школе учителем начальной военной подготовки. Затем — в машинно-тракторной станции.

В 1948 г. избран председателем колхоза «1 Мая» (хутор Первомайский). Через два года снова работал в колхозе «Победа» (позднее, после очередной реорганизации, назывался «Звезда») — агрономом и бригадиром огороднической бригады.

С 1960-х гг. бригадир рисоводческой бригады. В 1973 г . его бригада № 3 собрала с гектара 60 ц риса, 37 ц . озимых зерновых, 40 ц кукурузы.

За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года.

Награждён медалью «За доблестный труд» (1970), орденом Октябрьской Революции (1971).

С 1977 г. на пенсии. С 1990 г. жил в Краснодаре.

Умер 30 января 2002 года, похоронен на кладбище в станице Мингрельской.

Семья 
Жена Наталья Поликарповна, до пенсии проработала в колхозе, умерла в 2000 г.
 три дочери: Валентина (р. 1945), Любовь (1957—?), Александра (р. 1960). Валентина и Александра живут в Краснодаре. Валентина работала в райисполкоме, Александра в ЖКХ Прикубанского района — на г. Краснодара.

Литература 
 Встречи, знакомства / В. Белый // Восход. — 1979. — 26 июня. — С. 3-4.- (Профориентация: Кем быть?).
 Богма Григорий Николаевич // Трудовая слава Кубани: люди немеркнущей славы / под ред. Н. Л. Заздравных. — Краснодар: Периодика Кубани, 2003. — С. 67.
 Герои — рядом // Восход. — 1983. — 27 декабря. — С. 1.
 Градов, В. Его богатство — опыт / В. Градов // Восход. — 1990. — 11 января. — С. 3.
 Кукса , В. «У нас у всех с войною счеты» / В. Кукса // Восход. — 1991. — 25 июня.
 Трудовой подвиг продолжается // Восход. — 1975. — 30 января. — С. 2

Ссылки 
 http://abinlib.ru/715-rudovaya-doblest-abinskogo-rayona.html
 http://www.abinlib.narod.ru/inform1znatnieludiabinskogoraiona.htm#_Bogma

Председатели колхозов